Koprzywnica (plaats), plaats in Polen
 Koprzywnica (gemeente), gemeente in Polen